

Geografia 
 Roggia – canale artificiale di portata moderata, proveniente generalmente da un corso d'acqua più ampio

Persone 
 Adamo Roggia (1903–...) – calciatore italiano
 Elói Róggia (1942) – presbitero cattolico brasiliano
 Giambattista Roggia (1913-2011) – insegnante e bibliotecario italiano
 Giuseppe Roggia (...–...) – calciatore italiano
 Loris Roggia (1953-2003) – copilota di rally italiano
 Lucas Roggia (1991) – calciatore brasiliano